Cet article présente la finale du championnat d'Europe 1996 opposant l'Allemagne, double vainqueur de la compétition en 1972 et en 1980, à la Tchéquie.

Avant-match

Parcours des équipes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier.

|style="background:#c1e0ff"|
|colspan=4 valign=top style="font-size:90%"|Groupe C

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Adversaire
|colspan=3|Résultat
|
|Adversaire
|colspan=3|Résultat
|-
|align=left| Portugal
|colspan=3|1 - 0
|style="background:#c1e0ff"|Quarts de finale
|align=left| Croatie
|colspan=3|2 - 1
|-
|align=left| France
|colspan=3|0 - 0 6 - 5 
|style="background:#c1e0ff"|Demi-finales
|align=left| Angleterre
|colspan=3|1 - 1 6 - 5 
|}

Tchéquie - Allemagne

Déroulement du match

Statistiques

Liens externes 
 

1996
Compétition de football à Londres
Tchéquie
Allemagne
Championnat d'Europe de football 1996